Олден Калеб Эренрайк (; род. , Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр. Наиболее известен по ролям в фильмах «Да здравствует Цезарь!» (2016) и «Хан Соло. Звёздные войны: Истории» (2018).

Биография 
Олден родился 22 ноября 1989 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния в еврейской семье, его предками были еврейские эмигранты из Австрии, Венгрии, России и Польши. Его мать, Сари, работает дизайнером интерьеров, а его отчим ортодонтом. Его назвали в честь Фила Олдена Робинсона, друга семьи. Он был воспитан в традициях реконструктивистского иудаизма. Ещё в детском саду воспитатели заметили его способность к устной речи и порекомендовали отдать ребёнка в школу по языкознанию в Лос-Анджелесе.

Актерская карьера Эренрайка началась с ролей в сериалах «Сверхъестественное» и «C.S.I.: Место преступления».

В 2007 году он получил роль Бенни в фильме «Тетро» режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Во время прослушивания Коппола попросил Эренрайка прочитать отрывок из романа «Над пропастью во ржи». Фильм был выпущен ограниченным тиражом в 2009 году и получил положительные отзывы критиков, которые высоко оценили игру Эренрайка. В 2011 году он сыграл роль второго плана в следующем фильме Копполы «Между», а также снялся вместе с Натали Портман в рекламном ролике духов «Miss Dior Cherie» режиссера Софии Копполы.

В 2013 году он снялся в роли Итана Уэйта в экранизации романа «Прекрасные создания», и появился как Вип Тэйлор в триллере Пака Чхан Ука «Порочные игры». Затем он сыграл в фильме-драме «Жасмин». В 2016 году Эренрайк стал более широко известен благодаря своей совместной ведущей роли Хобби Дойла в фильме братьев Коэнов «Да здравствует Цезарь!». В том же году он сыграл главную роль в романтической комедии «Вне правил». В 2017 году вышла военная драма «Жёлтые птицы» с участием Эренрайка.

Эренрайк сыграл главную роль молодого Хана Соло в спин-оффе киносаги «Звёздные войны», премьера которого состоялась 24 мая 2018 года. Исполнение Эренрайком роли популярного персонажа «Звёздных войн», который у большинства зрителей ассоциируется с актёром Харрисоном Фордом, была в целом положительно встречена критиками, которые отмечали, что мало кто из актёров способен сравниться в харизме с Фордом. Сам 75-летний Харрисон, по словам режиссёра Рона Ховарда, посмотрел фильм дважды и положительно отозвался о работе Эренрайка.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы искусств Тиш
Киноактёры США